Petran kan syfta på:

Albanien 

 Gjinkar, ort, Gjirokastër prefektur, 
 Komuna e Petranit, kommun, Gjirokastër prefektur,